Салерано () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Салерано-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Салерано-суль-Ламбро — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.